Stanley Cohen (1922–2020) Nobel-díjas amerikai biokémikus
 Stanley Cohen (1943–2013) amerikai szociológus, kriminológus